Jean de Médicis (1360-1429), fondateur de la puissante et fameuse dynastie des Médicis de Florence ;
 Jean de Médicis (1421-1463), frère de Pierre le Goutteux ;
 Jean de Médicis (1467-1498) de la lignée des Médicis dit Jean le Popolano ;
 Jean de Médicis (1475-1521), pape sous le nom de Léon X de 1513 à 1521 ;
 Jean de Médicis (1498-1526), dit Jean des Bandes Noires, célèbre condottiere ;
 Jean de Médicis (1544-1562), cardinal, second fils de Cosme I de Toscane ;
 Jean de Médicis (1567-1621), commandant militaire italien.

Autre 
 Jean de Médicis (titre original : ), film italien réalisé par Mario Caserini en 1910.